Miao Tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Miaodao Qundao, öar, Shandong, 
 Miao Dao, ö, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar